— японский учебно-боевой самолёт, разработанный компанией Mitsubishi для Воздушных сил самообороны Японии. Самолёт стал вторым реактивным тренировочным самолётом в Японии, и был первым Японским сверхзвуковым самолётом.

История 

В 1967 году компания Мицубиси была выбрана главным подрядчиком разработки нового учебно-боевого самолёта для Сил самообороны Японии. Главным конструктором самолёта стал доктор Кэндзи Икэда. После полноразмерного макетирования в январе 1969 года в марте был окончательно утверждён проект самолёта. В марте 1970 был заключен контракт на производство первого прототипа XT-2 (№19-5101), выкатка которого состоялась 28 апреля 1971 года, а первый полёт он совершил 20 июля 1971 года под управлением пилотов Кэнсиро Эндо и Мицуи Сато. 19 ноября того же года в 30 полёте прототип впервые превысил скорость звука в горизонтальном полёте. Второй прототип (№25-5102) впервые взлетел 9 декабря 1971. Для летных испытаний в ВВС самолёты были переданы в декабре 1971 и марте 1972 соответственно. Статические испытания конструкции самолёта прошли в марте 1971.

В 1970 были заказаны ещё два прототипа для лётных испытаний, которые впервые поднялись в воздух 28 апреля и 20 июля 1972. Лётные испытания T-2 были завершены в марте 1974 года, усталостные - в январе 1975 года.

В производстве самолёта участвовали четыре компании. Мицубиси (), как главный подрядчик, отвечала за изготовление фюзеляжа, окончательную сборку и лётные испытания нового самолёта. Компания Фудзи () изготавливала крыло, Ниппи () - пилоны и пусковые установки, а Син Миэва () - хвостовое оперение и подвесные топливные баки.

Первый серийный самолёт из 42 заказанных был поставлен в марте 1975 в 4 авиакрыло на авиабазе Мацусима. Всего в 1975 году было поставлено 20 самолётов, ещё по 11 — в 1976 и 1977 годах. Из них 31 самолёт был изготовлен в учебном варианте, 11 в учебно-боевом. Новыми самолётами вооружили 211 и 212 эскадрильи ВВС Сил самообороны. Всего было изготовлено 90 самолётов, из которых 28 были невооружёнными учебно-тренировочными T-2(Z) от ранний тип (), а 62 - учебно-боевыми T-2(K) от поздний тип (). Два самолёта T-2(Z) стали прототипами ударного самолёта F-1, получив обозначение FS-T2-KAI. Последний T-2 был изготовлен в 1988 году.

Модификации 

 XT-2 — прототип. Построено 4 экземпляра.
 T-2(Z) — модификация учебно-тренировочная (без вооружения). Построено 24 экземпляра.
 T-2(K) — модификация учебно-боевая (с вооружением). Построено 62 экземпляров.
 T-2CCV — экспериментальная версия. Построен из третьего прототипа.

Операторы 

  - снят с вооружения

Тактико-технические характеристики 

Приведённые характеристики соответствуют модификации T-2(K).

См. также 

Родственные разработки
 Mitsubishi F-1
Аналоги
 Northrop T-38 Talon
Списки
 Список самолётов

Примечания

Литература

Ссылки 

 T-2. Энциклопедия «Уголок неба».
 F-1 Support Fighter / T-2 Supersonic Trainer. Globalsecurity.org
 The Mitsubishi T-2 / F-1 & Kawasaki T-4. Vectorsite.net
 Японские сверхзвуковые самолёты, журнал Зарубежное военное обозрение, №3 1977

Военно-воздушные силы Японии
Самолёты Японии
Учебные самолёты
Самолёты Mitsubishi